Александр Петрович Удаленков (, Тверская губерния — 14 февраля 1975, Ленинград) — русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры.

Биография 
 Родился 1/13 апреля 1887 г. в крестьянской семье в деревне Вепря Константиновской волости Кашинского уезда Тверской губернии.
 С августа 1908 г. по май 1912 г. обучался на архитектурном отделении Одесского художественного училища.
 В декабре 1917 г. окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. За дипломный проект «Военно-исторический музей» (мастерская Л. Н. Бенуа) удостоен звания художник-архитектор и присуждена пенсионерская поездка заграницу на год.
 С середины 1920-х гг. — руководитель Ленинградского отделения Центральных научно-реставрационных мастерских (ЦНРПМ)
 С июня 1932 г. — действительный член Академии Истории материальной культуры.
 В 1945 г. возглавил хозрасчётную архитектурную мастерскую, созданную при Управлении по делам архитектуры при Ленгорисполкоме.
 Арестован 1 декабря 1949 г. Осужден на 25 лет. После апелляции срок сокращен до 10 лет. В 1956 г. освобожден. Проживал в Крыму; скончался в г. Ленинград.

Проекты 
 Народный дом им. Ленина в Иваново-Вознесенске (соавтор Безруков И. Г.; конкурс; 4-я премия)
 Публичная библиотека в Ленинграде — новый корпус по Садовой ул. и Толмазову пер. (1927—1928 гг.; конкурс)
 Дворец Труда в Ашхабаде
 Театр в Мерве

Исследования и реставрационные работы 
 Москва. Успенский собор в Кремле (1914 г.) Высочайше учрежденная исполнительная комиссия по ремонту и реставрации большого московского Успенского собора.
 Петроград — Ленинград
 Петродворец
 Самарканд. Шах-и-Зинда (1920-е гг.)
 Новгород
 Ферапонтов монастырь (1922—1925 гг.)
 Старая Ладога (1940, 1941 гг.)

Статьи А. П. Удаленкова в печати 
 «О работе комитета по охране и ремонту монументальных памятников». Музей. № 2. Ленинград. 1924 г. Стр. 8.
 «О мировом значении русского национального зодчества». Архитектура и строительство. Журнал. 1948 г. № 10. Стр. 7.

Источники

Архивные источники 
 
 
 
 Архив ИИМК РАН.

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г.
 Памятники архитектуры в Советском Союзе. Общ. ред. Щенков А. С. М.: «Памятники исторической мысли». 2004 г. Стр. 50, 55, 67, 99-104, 121, 154, 232, 242, 292, 302, 343, 575.

Ссылки 
http://www.petergen.com/bovkalo/martirolog/rusu2010.htm С.-Петербургский мартиролог духовенства и мирян

Пенсионеры Императорской Академии художеств